Aleksander Rymkiewicz (1913-1983) – polski poeta
 Bronisław Rymkiewicz (ur. 1849, zm. 1907) – polski inżynier kolejnictwa.
 Franciszek Rymkiewicz (1756–1799) – generał major Wojska Polskiego
 Janusz Rymkiewicz (ur. 1959) – polski aktor dubbingowy i filmowy
 Jarosław Marek Rymkiewicz (1935–2022) – polski poeta, eseista, dramaturg i krytyk literacki
 Józef Rymkiewicz (ur. 1798) – porucznik Wojska Polskiego
 Władysław Rymkiewicz (1900–1984) – polski prozaik
 Zygmunt Rymkiewicz (1862–1934) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego